Футбольный клуб «Гвардия»:
 «Гвардия» — киргизский футбольный клуб из Бишкека.
 «Гвардия» — польский футбольный клуб из Варшавы.
 «Гвардия» — таджикистанский футбольный клуб из Душанбе.
 «Гвардия» — футбольный клуб из Ватикана. См. также 
 Гвардеец (футбольный клуб)
 Красногвардеец (футбольный клуб)